Критика (от  и  – изкуството за разбор, съждение) е

 откриването на противоречия;
 откриването на грешки и разборът им
 разбор (анализ), обсъждане на нещо с цел да му се даде оценка (например, литературна критика);
 отрицателно съждение за нещо (в изкуството, обществения живот и др.), указване на недостатъци;
 изследване, научна проверка на достоверността и истинността на нещо (например, критика на текст, критика на исторически източници).
 отзив, обсъждане на нещо с цел изразяване на гледна точка.

Критика може да се отнася до:
 литературна критика
 Критика на фарисеите
 Критика на чистия разум - произведение от Имануел Кант
 Карлюбаси, на гръцки Критика, село в дем Кукуш, Гърция